LeWinter ist der Familienname folgender Personen:

 Felicitas LeWinter (1911–1997), österreichische Pianistin und Klavierpädagogin
 Oswald LeWinter (1931–2013), US-amerikanischer Geheimdienstler und Whistleblower